Funkytown peut faire référence à :
 Funkytown, une chanson de Lipps Inc. ;
 Funky Town, une chanson de Namie Amuro.
 Funkytown, un film québécois réalisé par Daniel Roby.